Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки 3-му колі її перемогла Акгуль Аманмурадова.

Кім Клейстерс виграла титул, у фіналі перемігши Марію Шарапову з рахунком 2–6, 7–6(7–4), 6–2, попри те що Шарапова мала три матч-боли. 

Ана Іванович, яка до турніру була 62-ю ракеткою світу, несподівано перемогла Азаренко в першому колі 2–6, 7–6(8–6), 6–2, поступаючись у ході матчу 2–6, 2–5. Потім вона вийшла у третій для себе за рік півфінал, де зустрілася з Кім Клейстерс, але змушена була знятися через травму ступні, якої зазнала на початку матчу.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Main Draw
 Qualifying Draw

Women's Open, одиночний розряд
Western & Southern Financial Group Women's Open